Kchaj-jüan může být:
 Kchaj-jüan (Liao-ning) – městský okres v městské prefektuře Tchie-ling v provincii Liao-ning v Čínské lidové republice
 Kchaj-jüan (Sin-ťiang) – městský okres v chaniské a iské autonomní prefektuře Chung-che v provincii Jün-nan v Čínské lidové republice

Externí odkazy